Jan Kruczek (ur. 1893) – rolnik, żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (19 czerwca 1938)
 Jan Kruczek-Jenisz (1897–1917) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1933)
 Jan Kruczek (1896–1938) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)

Przypisy